Натуральне число 1030
 1030 рік до нашої ери
 1030 рік нашої ери